Customer Relationship Management, is een Engelstalige benaming voor "klantrelatiebeheer"
voormalig Nederlands Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk (1965-1982)
Crew Resource Management, een term uit de luchtvaart die verwijst naar het efficiënt en veilig samenwerken van de bemanningsleden
College voor de Rechten van de Mens, onafhankelijke toezichthouder op de mensenrechten in Nederland
Capaciteits­remuneratiemechanisme. Een federaal subsidiemechanisme in België sinds 2021 om producenten van elektriciteit (Gascentrales en innovatieve groene technologieën) te vergoeden voor het ter beschikking stellen van een bepaalde capaciteit.